Novotex steht für:
 Novotex, Werkstoff aus Hartgewebe
 VEB Novotex, DDR-Betrieb in der Greika